Spojení písmen G a J může mít různé významy:

GJ 
 AL-GJ – kód ISO 3166-2 pro okres Gjirokastër
 GJ – dobrá práce (Good job)
 IATA kód Mexicargo
 IATA kód Eurofly
 gigajoule

Gj 
 Gj (písmeno) – digraf